Иоанн Мосх (, от греч. ὁ τοῦ Μόσχου — «сын Мосха»; 550—619) — православный византийский монах и известный духовный писатель грузинского происхождения конца VI — начала VII века.

Жизнеописание 
Иоанн Мосх родился предположительно в Дамаске. Жил в монастыре святого Феодосия (ныне Deir Dosi) около Иерусалима, Иорданской пустыне и, по некоторым данным, в монастыре на юго-востоке Вифлеема. Много путешествовал по разным монастырям вместе со своим учеником Софронием, впоследствии Иерусалимским патриархом.

Иоанн Мосх является автором одной из наиболее ранних агиографических работ, составив сборник повестей о благочестивых людях и подвижниках, который обычно носит название «Луга Духовного» (). В списках древнего русского перевода он называется «Лимонарь» (), или (чаще) «Синайский патерик».

Сочинения 
 Луг духовный / Пер. прот. М. И. Хитрова. Сергиев Посад, 1915.
 Лимонарь / Текст исследовал и словарем снабдил И. Абуладзе. Тб., 1960 (на груз. яз.).
 Ал-Бустaн. По синайской рукописи X в. / Арабский текст с груз. пер. и исследованием издала Р. В. Гварамия. Тб., 1965.
 Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967.

Примечания

Литература 
 Бронзов А. А. Иоанн Мосх // Православная богословская энциклопедия, или Богословский энциклопедический словарь. 1905. Т. 6. С. 1007—1012.
 Смирнов И., свящ. Об авторе Λειμών'а // Богословский вестник. 1915. № 9. С. 135—172.
 Нуцубидзе Ш. К происхождению греч. романа «Варлаам и Иоасаф». Тбилиси, 1956.
 Нуцубидзе Ш. К происхождению греч. романа «Варлаам и Иоасаф»: (Обзор крит. замечаний) // Византийский временник. 1960. Т. 17. С. 250—257.
 

Агиографы
Писатели Византии
Историки церкви
Иеромонахи
Аскеты